Neko (猫, ねこ) significa gato en japonés.

También puede hacer referencia a:
 Maneki-neko, una figura auspiciosa de un gato.
 Kami Neko, el dios gato en el sintoísmo.
 Nekomusume, criatura mitológica japonesa.
 Nekomimi, caracterización de una mujer para acercarse a la apariencia de un gato.
 Hitokui neko (1983), un cuento de Haruki Murakami.
 Kanojo to Kanojo no neko (1999), un OVA de Makoto Shinkai.
 Neko también puede ser forma de referirse a alguien con aspecto de gato. Esto se usa en Anime japonés
 En informática, Neko es el nombre de una aplicación de código abierto que muestra a un gato corriendo para perseguir al cursor.
 Nekonium es una criptomoneda basada en Ethereum creada en Japón con fines educativos y posteriormente lanzada y dirigida por la comunidad.

Otras referencias independientes de la palabra japonesa:
 Neko Case, cantautora estadounidense.